Сокращение ПОЖ может означать:
 Противообледенительная жидкость — жидкость для наземной противообледенительной обработки воздушных судов перед полётом.
 Противооткатная жидкость — используется в противооткатных устройствах артиллерийских орудий.

См. также 
  (стр. значений)